Жировница је географски појам изведен од речи жир. Он се среће:

Насеља:
 Жировница, као село у општини Баточина, Србија;
 Жировница (Идрија) село у општини Идрија, Словенија;
 Жировница (Маврово и Ростуша), као село у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Жировница (Севница), као село у општини Севница, Словенија;
 Жировница (Словенија), као град и средиште општине Жировница, Словенија;

или реке:
 Жировница (река код Жирија) река у Словенији;
 Жировница (река код Идрије) река у Словенији;

или општина:
 Општина Жировница, као општина у северној Словенији.